Das Wort Tippo hat mehrere Bedeutungen:

neudeutsch einen Rechtschreibfehler bei maschinengeschriebenen Texten; siehe Tippfehler
eine Stadt im US-Bundesstaat Mississippi; siehe Tippo (Mississippi)

Siehe auch:
 Tipo
 Typo